Jirka steht für:
 Jirka (Israel), Ort in Israel

Jirka ist der Familienname folgender Personen:
 Antonin Jirka (1943–1998), tschechischer Kunsthistoriker
 Boris Kastner-Jirka (* 1969), österreichischer Sportmoderator
 David Jirka (* 1982), tschechischer Ruderer
 Franz Josef Jirka (?–?), deutscher Ingenieur und Architekt
 Kai-Uwe Jirka (* 1968), deutscher Chorleiter
 Jan Jirka (* 1993), tschechischer Leichtathlet
 Patrizia Jirka-Schmitz (* 1948), deutsche Kunsthistorikerin